Lengyel Miklós (1802–1889) teológus, püspök, nagyprépost
 Lengyel Miklós (1878–1952) irodalomtörténész, író
 Lengyel Miklós fotóművész
 Lengyel Miklós Magyarország hajdani phenjani, majd szöuli nagykövete
 Lengyel Miklós a Magyar Rádió szerkesztő riportere